Бегово Брдо је насељено место града Крушевца у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 526 становника (према попису из 1991. било је 537 становника).

Демографија 
У насељу Бегово Брдо живи 415 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,9 година (36,1 код мушкараца и 37,6 код жена). У насељу има 143 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,68.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце 

Град Крушевац
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији